Three Sisters (englisch für „drei Schwestern“) steht für:
 eine Serie von Riesenwellen, siehe Monsterwelle #Stand der Forschung
 ein Mythos der Aborigines in Australien, siehe Two Sisters

Three Sisters heißen folgende geographische Objekte:
 Three Sisters (Westkap), Ortschaft an der National Route 12, Südafrika
 Three Sisters (Pittsburgh), drei Brücken in Pittsburgh, Pennsylvania, USA
 Three Sisters Point, Landspitze von King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 The Three Sisters (Irland), irisch An Triúr Deirféar, drei Flüsse in Irland

Berge:
 Three Sisters (Alberta), drei Gipfel nahe Canmore, Kanada
 Three Sisters (Alexander-I.-Insel), drei Gipfel auf der Alexander-I.-Insel, Antarktika
 Three Sisters (Australien), Gesteinsformation in den Blue Mountains nahe Sydney
 Three Sisters (British Columbia), Berg mit drei Gipfeln nahe Fernie, Kanada
 Three Sisters (Georgia), drei Berggipfel nahe Dahlonega, USA
 Three Sisters (Südafrika), drei Gipfel südlich von Victoria West
 Three Sisters (Oregon), drei Vulkangipfel in der Kaskadenkette, USA
 Three Sisters Cones, Vulkankegel auf der Ross-Insel, Antarktis
 Three Sisters of Glen Coe, Felsformationen des Bidean nam Bian, Schottland
The Three Sisters auf der Dingle-Halbinsel in Irland, irisch An Triúr Deirféar

Inseln:
 Three Sisters, alter Name der Olu-Malau-Inseln, unbewohnte Inselgruppe der Salomonen
 The Three Sisters (Aleuten), unbewohnte Inselgruppe der Andreanof Islands, Alaska 
 The Three Sisters (Torres Strait), kleine Inselgruppe zwischen Australien und Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Drei Schwestern (Begriffsklärung)